Alsted Sogn henviser til flere artikler:
 Alsted Sogn (Sorø Kommune) – et sogn i Sorø Kommune og i Ringsted-Sorø Provsti
 Alsted Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti